Abelischken ist der deutsche Name von Orten in Ostpreußen, die heute in der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Abelischken (1938–1946: Ilmenhorst), Kreis Gerdauen, seit 1946: Belkino (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk
 Abelischken, historische Bezeichnung des Ortes Obehlischken (1938–1946: Schulzenhof), Kreis Insterburg, seit 1946: Selenzowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk